Цветовое пространство ProPhoto RGB, также известное как ROMM RGB (Reference Output Medium Metric — метрика образцового выходного материала), является цветовым пространством RGB, ориентированным на выходной материал, стандарт разработан компанией Kodak. Он предлагает особо широкий охват, предназначенный для использования с фотографическими материалами. Цветовое пространство ProPhoto RGB охватывает более 90 % возможных поверхностных цветов в цветовом пространстве L*a*b Международной комиссии по освещению (CIE), и почти 100 % имеющихся в реальном мире цветов поверхности, что делает ProPhoto даже более широким охватом, чем цветовое пространство RGB с широким охватом. Основные цвета ProPhoto RGB были выбраны для того, чтобы свести к минимуму вращения оттенков, связанные с нелинейными операциями для трансформации оттенков. Один из недостатков этого цветового пространства является то, что около 13 % представленных цветов — это мнимые цвета, которые не существуют, и невидимые цвета. Это означает, что потенциальная точность цветопередачи теряется для представления этих ненужных цветов.

При работе в цветовом пространстве с такой широкой палитрой рекомендуется работать с 16-битной глубиной цвета, чтобы избежать эффектов постеризации. Это будет происходить чаще в 8-битном режиме, где шаг градиента гораздо больше.

Есть две соответствующих кодировки цветового пространства сцены, известные как RIMM RGB, предназначенная для кодирования изображения сцены в пространстве со стандартным динамическим диапазоном, и ERIMM RGB, предназначенная для кодирования с расширенным динамическим диапазоном изображения сцены в пространстве.

Основные цвета, выраженные координатами в пространстве ProPhoto RGB (ROMM RGB)

Условия наблюдения
 Уровень освещенности в пределах 160—640 cd/m2.
 Условия наблюдения средние.
 Уровень отблеска 0,5-1,0 %.
 Адаптивная белая точка определяется значениями цвета при стандартном освещение CIE D50 (x = 0,3457, y = 0,3585).
 Предполагается, что значения цвета изображения кодируются с помощью колориметрических измерений без отблеска либо с устранением отблеска на основе стандарта CIE 1931 Standard Colorimetric Observer.

Функция кодирования

где

и

 — это максимальное целое число, используемое в функции кодирования (255 для 8-битного кодирования)

и

См. также 
 Цвет
 Цветовая модель
 Спектр
 Баланс белого

Ссылки 
 Reference Input/Output Medium Metric RGB Color Encodings (RIMM/ROMM RGB)
 Understanding ProPhoto RGB
 Color Spaces: Beyond Adobe RGB
 Why Use the ProPhoto RGB Color Space?

Цветовые пространства